Шенандоа има више значења:
 Округ Шенандоа (Вирџинија), округ у америчкој савезној држави Вирџинија
 Шенандоа (Луизијана), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Луизијана
 Шенандоа (Ајова), град у америчкој савезној држави Ајова
 Шенандоа (Вирџинија), градић у америчкој савезној држави Вирџинија
 Шенандоа (Тексас), град у америчкој савезној држави Тексас
 Шенандоа (Пенсилванија), град у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Шенандоа (река)
 Шенандоа Фармс